Forest é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Forest (Pensilvânia)
 Condado de Forest (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos